Bund – termine tedesco che definisce una federazione, un'alleanza, una lega; viene usato come prefisso in varie parole per definire il livello federale di un organo come in "Bundesliga", il campionato tedesco di calcio, o "Bundeswehr", l'esercito federale tedesco
Bund – abbreviazione nel linguaggio finanziario delle Bundesanleihen (obbligazioni federali), i titoli di stato decennali tedeschi utilizzati come riferimento (benchmark), attraverso lo spread, per confrontare i rendimenti di altri titoli di Stato di altri Paesi europei.
Bund – nome con cui è comunemente nota l'Unione generale dei lavoratori della Lituania, Polonia e Russia, partito socialista ebraico attivo nell'Impero russo a cavallo tra il XIX e il XX secolo.
 Bund – termine che può designare numerosi siti in India, Cina e Giappone (ad esempio, il Bund di Yokohama) 
Bund – viale lungo la riva destra del fiume Huangpu a Shanghai.

Altri progetti